Джинджер Гелгесон-Нілсен була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Ніколь Брандтке з рахунком 3–6, 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Жюлі Алар (чвертьфінал)
  Джинджер Гелгесон-Нілсен (фінал)
  Енн Гроссман (1-ше коло)
  Лінда Гарві-Вілд (2-ге коло)
  Фан Лі (чвертьфінал)
  Сільвія Фаріна (півфінал)
  Наталія Медведєва (півфінал)
  Патрісія Гі-Буле (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

1995
Тур WTA 1995